«Зелёный свет» () — чёрно-белая мелодрама 1937 года.

Сюжет 
Ньюэлл Пейдж работает хирургом. Когда на операционном столе в результате ошибки его наставника доктора Эндикотта умирает пациентка, Ньюэлл берет на себя его вину и увольняется, после чего вместе с другом бактериологом Джоном Стэнффордом собирается отправиться в штат Монтана, где началась эпидемия сыпного тифа.

Перед отъездом Ньюэлл встречается с дочерью умершей пациентки, Филлис Декстер, и влюбляется в неё. Филлис отвечает ему взаимностью, но только до тех пор, пока не выясняет, что именно его обвиняют в гибели её матери. Оказавшись в Скалистых горах, Ньюэлл пытается обрести новый смысл жизни. Он экспериментирует с сыворотками и ставит опыты по лечению тифа на самом себе.

После того, как он заболевает тифом, к нему приезжает Филлис — девушку обуревает раскаяние с тех пор, как Эндикотт сознался в халатности. Она дежурит у постели больного на пару с медсестрой Френсис Огилви, влюбленной в Ньюэлла. В конце концов Ньюэлл выздоравливает и вместе с Филлис возвращается в город, где его восстанавливают в должности врача, а Стаффорд и Фрэнсис остаются в Монтане.

Интересные факты 
 Кандидатами на роль доктора Пейджа были Лесли Говард и Роберт Монтгомери. В итоге роль досталась Эрролу Флинну.

В ролях 
 Эррол Флинн — Доктор Ньюэлл Пейдж
 Анита Луиз — Филлис Декстер
 Маргарет Линдси — Фрэнсис Огилви
 Уолтер Абель — Джон Стэнффорд
 Генри О'Нил — Доктор Эндикотт
 Спринг Байинтон — ''Миссис Декстер

Ссылки 
 О фильме на Errolflynn.net

Фильмы-мелодрамы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1937 года
Фильмы на английском языке